Ek Hi Raasta (dt. Der einzige Weg) ist der Titel folgender Bollywoodfilme:

 Ek-Hi-Rasta von Baldev Raj Chopra
 Ek Hi Raasta (1939) von Mehboob Khan 
 Ek Hi Raasta (1977) von Mohan Segal
 Ek Hi Raasta (1993) von Deepak Bahry